Alberto Fernandes é um argumentista português.

Filmografia 
 2001 - A Bomba
 2004 - Portugal S.A.
 2005 - Um Tiro no Escuro

Argumentistas de Portugal